Kleszczów (gemeente)
 Kleszczów (Łódź)
 Kleszczów (Klein-Polen)
 Kleszczów (Silezië)